М2, М-2, М02 може означати:

Автомагістралі 
  Федеральна автомобільна дорога М2 «Крим» — автомобільна дорога федерального значення Москва — Тула — Орел — Курськ — Бєлгород — державний кордон з України.
 Магістраль М2  — автодорога Мінськ — Національний аеропорт «Мінськ» у Білорусі.
 Автошлях М 02 — автомобільна дорога на території України міжнародного значення Кіпті—державний кордон із Росією.
 Автодорога М2  — автомобільна дорога в Азербайджані, що зв'язує Баку і північні райони країни.

Озброєння

Зброя 
 Браунінг M2 — великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом.
 M2 — французька твердопаливна двоступінчаста балістична ракета підводних човнів.
 М2 — основна осколкова граната американських збройних сил часів Другої світової війни.
 Ранцевий вогнемет М2 — американський вогнемет часів Другої світової війни.
 M2 — американський 60-мм ротний міномет часів Другої світової війни.
 M2 — американський 107-мм нарізний міномет періоду Другої світової та Корейської війн.
 M2 — американський станок-тринога для кулемета M1919 «Браунінг».
 M2 — американська протипіхотна міна часів Другої світової війни.

Техніка 
 Ml/М2 — легкий танк США 1930-х років.
 M2— легкий танк США 1930-х років
 M2 — середній танк США періоду Другої світової війни.
 М2 (БТР) — бронетранспортер США часів Другої світової війни.
 М2 «Бредлі» — американська бойова машина піхоти.
 75-мм танкова гармата M2/M3/M6 — американська танкова гармата часів Другої світової війни.
 М-2 (підводний човен) — радянський підводний човен типу «Малятко» VI серії.
 HMS M-2 — англійський підводний човен.
 М-2 — експериментальний літаючий човен Д. П. Григоровича.

Електроніка 
 Socket M2  (Socket AM2) — процесорне гніздо, розроблене фірмою AMD.
 Cyrix M2 — x86-сумісний процесор персонального комп'ютера компанії Cyrix.
 M2 (Memory Stick Micro) — різновид Memory Stick — носій інформації на основі технології флеш-пам'яті від корпорації Sony.
 M.2 — специфікація компактних комп'ютерних карт розширення та їхніх роз'ємів.

Інше 
 M2 — кількість грошей в економіці в певний момент часу.
 M2 — типова форма первинного обліку М-2 «Довіреність»
 M2 — український музичний телеканал.
 Minardi M02 — перегоновий автомобіль Формули-1, розроблений командою Minardi для участі в чемпіонаті 2000 року.
 M2 (Opera Mail) — поштовий клієнт, що йде в комплекті з Opera.
 М2 — кульове зоряне скупчення в сузір'ї Водолія.
 M02 — АТС-код для препаратів для місцевого лікування захворювань опорно-рухового апарату.
 М2 — друга лінія Варшавського метрополітену.
 М2 — друга лінія Київського метрополітену.
 М2 — друга лінія Стамбульського метрополітену.